Delarue ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Delarue (1944–2011), Schweizer Schriftsteller
 Jacques Delarue (Bischof) (1914–1982), französischer Geistlicher und der erste römisch-katholische Bischof von Nanterre
 Jacques Delarue (1919–2014), französischer Polizist und Historiker
 Lucie Delarue-Mardrus (1874–1945), französische Dichterin, Romanautorin, Bildhauerin und Zeichnerin